Il singolare femminile del torneo di tennis Irish Open 1973, facente parte del Women's International Grand Prix 1973, ha avuto come vincitrice Margaret Court che ha battuto in finale Virginia Wade 6-2, 6-4.

Teste di serie

 Margaret Court (Campionessa)
 Virginia Wade (finale)
 Karen Krantzcke (quarti di finale)
 Assente

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Irish Open 1973